Football Club Chotěboř je český fotbalový klub z města Chotěboř, hrající od sezóny 2012/13 Přebor Kraje Vysočina (5. nejvyšší soutěž). Klub byl založen v roce 1918 pod názvem SK Chotěboř.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Chotěboř.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1918 – SK Chotěboř (Sportovní klub Chotěboř)
 1925 – zánik
 1926 – obnovena činnost pod názvem SK Chotěboř (Sportovní klub Chotěboř)
 1948 – ZK Kovo Chotěboř (Závodní klub Kovo Chotěboř)
 1949 – ZSJ Kovo Chotěboř (Závodní sokolská jednota Kovo Chotěboř)
 1953 – DSO Spartak Chotěboř (Dobrovolná sportovní organisace Spartak Chotěboř)
 1957 – TJ Spartak Chotěboř (Tělovýchovná jednota Spartak Chotěboř)
 199? – FC Chotěboř (Football Club Chotěboř)

Umístění v jednotlivých sezonách 
Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 2019/20 a 2020/21: Tyto ročníky nebyly dokončeny z důvodu pandemie covidu-19 v Česku.

FC Chotěboř „B“ 
FC Chotěboř „B“ je rezervní tým Chotěboře, hrající od sezóny 2018/19 I. B třídu Kraje Vysočina (7. nejvyšší soutěž). Největšího úspěchu dosáhl v sezóně 2016/17, kdy se v I. A třídě Kraje Vysočina (6. nejvyšší soutěž) umístil na 5. místě.

Umístění v jednotlivých sezonách 
Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 2000/01: Chotěbořské B-mužstvo se postupu zřeklo ve prospěch TJ Sokol Herálec (okres Havlíčkův Brod)
 2019/20 a 2020/21: Tyto ročníky nebyly dokončeny z důvodu pandemie covidu-19 v Česku.

FC Chotěboř „C“ 
FC Chotěboř „C“ je druhý rezervní tým Chotěboře, hrající od sezóny 2018/19 IV. (základní) třídu okresu Havlíčkův Brod (10. nejvyšší soutěž). Největšího úspěchu dosáhl v sezóně 2016/17, kdy se v Okresním přeboru Havlíčskobrodska (8. nejvyšší soutěž) umístil na 9. místě.

Umístění v jednotlivých sezonách 
Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 2019/20 a 2020/21: Tyto ročníky nebyly dokončeny z důvodu pandemie covidu-19 v Česku.

Odkazy

Reference

Literatura 
 Týdeník Gól 31/1993 (05.08.1993), strana 11
 Týdeník Gól 28–29/1994 (21.07.1994), strany 39–40
 Týdeník Gól 27–28/1995 (13.07.1995), strana 27
 Týdeník Gól 27–28/1996 (04.07.1996), strany 29–30
 Týdeník Gól 27–28/1997 (03.07.1997), strana 30
 Týdeník Gól 29–30/1998 (16.07.1998), strany 28–29
 Týdeník Gól 27–28/1999 (01.07.1999), strana 26
 Jindřich Horák, Lubomír Král: Encyklopedie našeho fotbalu (1896 – 1996/97), Libri 1997

Externí odkazy 
 Oficiální webové stránky  
 Profil klubu na výsledkovém serveru Lidových novin 
 Odznaky fotbalových klubů: Chotěboř 

Fotbalové kluby v Kraji Vysočina
Fotbalové kluby založené v roce 1918
FC
Fotbal v okrese Havlíčkův Brod